Krog je lahko:

 krog, geometrijski lik, ki ga omejuje krožnica
 Krog, Murska Sobota, naselje v mestni občini Murska Sobota
 Krog, razvojni spletni portal Slovenske tiskovne agencije
 Krog, literarni almanah (1933)
 Krog (film, 1998), japonska filmska grozljivka
 Krog (film, 2002), ameriški remake japonske grozljivke

Glej tudi 
 Okrog
 okrožje